Амангельдинский район () — район в Костанайской области Казахстана. Административный центр — село Амангельды.

География 
Район расположен в юго-восточной части Костанайской области. Граничит с Джангельдинским и Наурзумским районами, а также с территорией города областного подчинения Аркалыка Костанайской области, Жаркаинским районом Акмолинской области и Улытауским районом Карагандинской области.

Юго-восточную часть района занимает Тургайское плато. Полезные ископаемые: бурый уголь, железные руды, бокситы и строительные материалы. Климат континентальный, зима холодная, лето умеренно жаркое. Средние температуры января: −16...−18°С, июля: 22...24°С. Среднегодовое количество атмосферных осадков: 150-200 мм.

Через территорию района протекают реки Улы-Жыланшык в верхнем течении и Тургай с притоками Сарыозен, Жалдама, Кара-Тургай в среднем и нижнем течении. Имеется множество пресных и солёных озёр. Растительность полынно-ковыльно-типчаковая.

Название одного из сёл района Уштогай (Ұштоғай) следует понимать именно как Ұштоғай, а не Үш (три). «Ұш тоғай» в переводе с древнетюркского переводится как приграничный лес» «Ұш» — граница, межа, окраина. Южнее этого посёлка на расстоянии 18 километров находится Уштогайский квадрат — 101 насыпь, расположенные в виде основания пирамиды.

История 
Район был образован 17 января 1928 года в составе Кустанайского округа как Батпаккаринский район.

2 ноября 1929 года в Батпаккаринском районе началось народное восстание против советской власти.

В 1932 году на всю территорию района распространился голод.

В 1936 году Батпаккаринский район был переименован в честь героя национально-освободительного восстания 1916 года и гражданской войны Амангельды Иманова.

1941—1945 годы в Великой Отечественной войне участвовало свыше 3 тысяч жителей района.

22 октября 1955 года часть территории Амангельдинского района была передана в новый Октябрьский район.

В 1970—1988 и 1990—1997 годах район входил в состав Тургайской области.

Население 
Национальный состав (на начало 2019 года):
 казахи — 16 225 чел. (98,48 %),
 русские — 135 чел. (0,82 %),
 украинцы — 30 чел. (0,18 %),
 башкиры — 28 чел. (0,17 %),
 татары — 19 чел. (0,12 %),
 другие — 38 чел. (0,23 %).
 Всего: 16 475 чел. (100 %).

Административно-территориальное деление 
В состав Амангельдинского района входит 10 сельских округов.

Экономика 
Основное направление животноводства: выращивание овец, крупного рогатого скота, лошадей. В Амангельдинском районе находится Торгайский бокситовый рудник — сырьевая база Павлодарского алюминиевого завода, комбинат железобетонных изделий, ТЭЦ, молочный завод. Имеется музей Амангельды. Через территорию района проходят областные автомобильные дороги Костанай — Амантогай, Аркалык — Торгай, национальная автодорога Жезказган — Петропавловск, южный участок ветки Аркалык — Есиль Казахстанской железной дороги.

Известные уроженцы и жители 
 Журмухамедов, Мукатай Журмухамедович (1917—1973) — советский казахский государственный, политический и общественный деятель. Председатель Джамбульского областного исполкома (1962—1964). Первый секретарь Джамбульского областного комитета КП Казахстана (1971—1972). Депутат Верховного Совета КазССР 6-го и 8-го созывов.
 Молдахмет Сыздыкович Кенбаев (1925—1993) — казахский советский живописец, народный художник Казахстана.

Примечания 

Амангельдинский район